Lukas Pachner – snowboarder austriaco
 Marcello Pachner – giocatore di curling italiano
 Valerie Pachner – attrice austriaca